El término helicón puede hacer referencia a:
 Monte Helicón, montaña en la región de Tespias (Beocia, Grecia);
 Helicón, dios de la mitología griega que representa al monte anterior;
 Helicón de Cízico (siglo IV a.C.), matemático y astrónomo de la Grecia Clásica;
 Helicon (cráter), cráter lunar en conmemoración del astrónomo;  
 Helicón, instrumento de viento-metal;
 Helicón (Planeta), planeta originario del personaje de Ciencia Ficción Hari Seldon, de la Saga de la Fundación de Isaac Asimov.